Hasemania är ett släkte  fiskar bland de brasilianska tetror  som ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Hasemania